Robotham ist der Familienname folgender Personen:

 George Robotham (* um 1935), australischer Badmintonspieler
 Michael Robotham (* 1960), australischer Autor